Franklin County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Franklin County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 95001123
 Franklin County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001069
 Franklin County Courthouse (Idaho), ID-Nr. 87001585
 Franklin County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 76000772
 Franklin County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 72000502
 Franklin County Courthouse (Maine), ID-Nr. 83003641
 Franklin County Courthouse (Mississippi), ID-Nr. 81000327
 Franklin County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 90000962
 Franklin County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 74001784
 Franklin County Courthouse (Tennessee), ID-Nr. 95000345
 Franklin County Courthouse (Washington), ID-Nr. 78002740